Cynodon är ett släkte av fiskar. Cynodon ingår i familjen Cynodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Cynodon